Бриньяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 2,40 км². Население — 252 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 3 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи